Królowa – hetman w szachach
 Królowa w monarchiach:
 Królowa panująca, rządząca – kobieta władająca królestwem.
 Królowa –  żona króla.
 Królowa matka – wdowa po królu, matka jego następcy
 Królowa – film z 2006 roku w reżyserii Stephena Frearsa
 Królowa matka – wśród niektórych owadów: społecznych pszczół i os, mrówek, termitów i innych
 Królowa – wśród pszczół miodnych
 Integralne części wsi w Polsce
 Królowa – przysiółek wsi Maszkowice w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łącko
 Królowa – część wsi Piekielnik w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Czarny Dunajec
 Królowa – część wsi Białka w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Maków Podhalański
 Królowa – część wsi Soblówka w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Ujsoły